Бабришкес (лит. Babriškės; прежде в составе Российской империи — Барбаришки) — деревня в Варенском районе Алитусского уезда Литвы.

Расположена в 65 км к юго-западу от Вильнюса.

На 2011 год население составляло 16 человек.

История 
25 июня 1812 года близ деревни произошло первое боестолкновение российских войск и великой армии в ходе Отечественной войны 1812 года.

Литература 
 Гошкевич И. И. Виленская губерния: Полный список населенных мест со статистическими данными о каждом поселении, составленный по официальным сведениям. — Вильна, 1905.

Отечественная война 1812 года
Населённые пункты Литвы